Caliente – miasto w stanie Kalifornia w hrabstwie Kern
 Caliente – miasto w stanie Nevada w hrabstwie Lincoln
 „Caliente” – singel Inny